Billy Gardell (1969-), acteur et humoriste américain.
 Jonas Gardell (1963-), écrivain, dramaturge et scénariste suédois. 
 Mattias Gardell (1959-), historien suédois, spécialiste des religions comparées.
 Stina Gardell (1990-), nageuse suédoise.